Rio Frio (Arcos de Valdevez), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Arcos de Valdevez, of
Rio Frio (Bragança), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Bragança.
Rio Frio (Mexico), een plaats in Mexico